Der Mitropapokal 1982/83 war die 42. Auflage des Fußballwettbewerbs. Vasas SC gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1982/83
 Europapokal der Pokalsieger 1982/83
 UEFA-Pokal 1982/83

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1982/83 auf www.rsssf.com

1982/83
Fußballsaison 1982/83